Дикое — мелководное озеро на севере Пермского края. Площадь озера — 1,12 км².

Расположено на крайнем севере Соликамского района, в левобережной пойме реки Вишера, примерно в 1 км к югу от озера Теклюевское, на территории мульды проседания (понижение с плоским днищем на территории соляного карста). Абсолютная отметка уреза воды составляет 119,7 м. Имеет овальную форму, вытянуто с севера на юг. .

Берега озера заболочены, глубина окружающих озеро болот превышает 2 метра. Озеро является низкопродуктивным по бентосу. Отмечено гнездование краснозобой гагары. К концу лета озеро обычно сильно зарастает водной растительностью. Водится окунь, щука.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100211111100001587.

Примечания 

Озёра Пермского края